Gurewitsch (auch Gourevitch oder Gurevich) ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Jakowlewitsch Gurewitsch (1924–2006), russischer Kulturwissenschaftler und Mediävist
 Alexander Sergejewitsch Gurewitsch (1959–2002), russischer Dichter
 Alexander Wiktorowitsch Gurewitsch (* 1930), russischer Plasmaphysiker 
 Anatoli Markowitsch Gurewitsch (1913–2009), Offizier des sowjetischen Militär-Nachrichtendienstes

 Danielle Gourevitch (1941–2021), französische Klassische Philologin und Medizinhistorikerin
 Daniil Petrowitsch Gurewitsch (1974–2002), russischer Kameramann
 Elena Gurevich, israelische Pianistin
 Elías Gurevich, uruguayischer Geiger
 Georgi Iossifowitsch Gurewitsch (1917–1998), sowjetischer Schriftsteller
 Ilya Gurevich (* 1972), US-amerikanischer Schachspieler
 Issai Israilewitsch Gurewitsch (1912–1992), sowjetischer Physiker
 Jakow Grigorjewitsch Gurewitsch (1841–1906), russischer Historiker, Pädagoge und Wohltäter
 Johannes Boris Gurewitsch (1909–1996), deutsch-russischer Künstler
 Lasar Naumowitsch Gurewitsch (1921–1984), sowjetischer Handballtrainer
 Lew Emmanuilowitsch Gurewitsch (1904–1990), russischer Theoretischer Physiker, Festkörperphysiker, Astrophysiker und Hochschullehrer
 Ljubow Jakowlewna Gurewitsch (1866–1940), russische Schriftstellerin, Theater- und Literaturkritikerin, Übersetzerin, Publizistin und Frauenrechtlerin
 
 Michelle Gurevich, kanadische Singer-Songwriterin 
 Philip Gourevitch (* 1961), US-amerikanischer Autor
 Wadim Lwowitsch Gurewitsch (1934–2021), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Wera Dmitrijewna Gurewitsch (* 1933), russische Pädagogin und Autorin

Siehe auch:
 Gurwitsch
 Mikojan-Gurewitsch (MiG)